Lorenti è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Il cognome è tipicamente calabrese.

Potrebbe derivare dal prenome di origine normanna Lorente; una seconda ipotesi lo pone come variante del cognome Laurenti.

In Italia conta circa 139 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani